Винус Вилијамс и Серена Вилијамс су бране титулу. Изгубиле су у четвртфиналу од Јелене Веснине и Вере Звонарјове.

Носиоци 

  Серена Вилијамс /  Винус Вилијамс (четвртфинале)
  Нурија Љагостера Вивес /  Марија Хосе Мартинез Санчез (повукле се због повреде кољена Мартинез СанчеЗ)
  Нађа Петрова /  Саманта Стосур (треће коло)
  Жизела Дулко /  Флавија Пенета (полуфинале)
  Лизел Хубер /  Бетани Матек Сандс (полуфинале)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (четвртфинале)
  Лиса Рејмонд /  Рене Стабс (четвртфинале)
  Алиса Клејбанова /  Франческа Скјавоне (повукле се)
  Џан Јунгжан /  Ђе Џенг ''(прво коло)

<ol start="10">
 Марија Кириленко /  Агњешка Радвањска ''(друго коло)
 Кара Блек /  Данијела Хантухова ''(треће коло)
 Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова ''(треће коло)
 Вера Душевина /  Јекатарина Макарова ''(друго коло)
 Моника Никулеску /  Шахар Пер ''(друго коло)
 Алицја Росолска /  Јан Зи ''(друго коло)
 Сје Су-Веј /  Ала Кудријавцева ''(треће коло)
 Чија-јунг Чуанг /  Олга Говорцова ''(друго коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб 
 Распоред мечева 

Вимблдон 2010.